Атлетисима 2016. одржан је 25. августа 2016. на Олимпијском стадиону де ла Понтез у Лозани (Швајцарска). Ово је једанаести од 14. атлетских митинга ИААФ Дијамантске лиге 2016.

Сатница

Резултати такмичења

Мушкарци

Жене

Резултати по дисциплинама

Мушкарци

200 м 
Ветар +0,1 м/с

400 м

1.000 м

110 м препоне 
Ветар +0,5 м/с

3.000 м препреке

Скок увис 

1Повукао се са такмичења

Скок мотком 

1Повукао се са такмичења

Бацање диска

Жене

100 м 
Ветар +0,8 м/с

800 м

3.000 м

400 м препоне

Скок удаљ

Троскок

Бацање кугле

Бацање копља

Остале дисциплине

Мушкарци

100 м 
Ветар +0,5 м/с

Жене

100 м препоне 
Ветар +0,7 м/с

Рекорди

Референце

Спољашње везе 
 Сајт ИААФ Дијамантске лиге
 Резултати такмичења - сајт ИААФ
   

Атлетисима
ИААФ Дијамантска лига 2016.